Список нефтяных месторождений Казахстана.

См. также 
 Нефтегазоносные бассейны Казахстана

Примечания

Литература 
 Справочник: Месторождения нефти и газа Казахстана, Алматы — 2007.
 Нефтяная энциклопедия Казахстана, Алматы — 2005.

Ссылки 
 НК Казмунайгаз
 Научно-Исследовательский и проектный институт нефти и газа АО "НИПИнефтегаз"
 Нефтегазовая вертикаль
 Oil & Gas Journal Russia
 Нефтянка: Казахстанский нефтегазовый портал

 
Нефть
Нефть
Кахах